

Siège 

 Sellette, petit banc destiné aux accusés dans les tribunaux de l’Ancien Régime.
 Sellette, banc haut sur pied, faisant partie du mobilier, ancien comme contemporain, pour exposer (mettre sur la sellette) un objet.
 Sellette, en archéologie, petit siège bas.
 Sellette, en beaux-arts, estrade sur laquelle est placée le modèle vivant, lors de ses poses.

Pièce d'un équipement 

 Sellette, équipement pour la pratique du parapente.
 Sellette, élément d'un camion semi-remorque.
 Sellette, élément du harnais fixé sur le dos du cheval par la sangle de l'attelage.